La pandemia di COVID-19 in Corea del Sud è iniziata il 21 gennaio 2020.

Il numero di casi confermati è aumentato il 19 febbraio di 20 e il 20 febbraio di 58 o 70, per un totale di 346 casi confermati il 21 febbraio 2020, secondo la KDCA, con il salto improvviso per lo più attribuito al "paziente 31" che ha partecipato a un raduno presso una chiesa Shincheonji a Taegu.

Tra i timori di un'ulteriore contaminazione, i raduni di massa nelle città colpite sono stati annullati e circa 300 soldati a Taegu sono stati messi in isolamento. Il 4 febbraio 2020, per aiutare a prevenire la diffusione della malattia, la Corea del Sud ha iniziato a negare l'ingresso agli stranieri in viaggio dalla provincia di Hubei in Cina.

La Corea del Sud ha introdotto quello che è stato considerato uno dei programmi di controllo delle epidemie più grandi e meglio organizzati al mondo, insieme a Singapore e Taiwan. Sono state prese varie misure per testare in massa la popolazione alla ricerca del virus e isolare eventuali persone infette, nonché rintracciare e mettere in quarantena quelle con cui hanno avuto contatti, evitando ulteriori lockdown. I test rapidi e approfonditi condotti dalla Corea del Sud sono stati giudicati efficaci nel limitare la diffusione dell'epidemia, senza utilizzare la drastica misura di mettere in lockdown intere città. Nonostante queste misure di successo, tuttavia, a partire dall'agosto 2020 si è verificato un aumento significativo del numero di nuove infezioni, con focolai collegati a chiese protestanti nell'area metropolitana di Seul. Un altro aumento è iniziato nella terza settimana di novembre e da allora Seul è entrata in una terza ondata di infezioni. Il 24 novembre 2020, il governo ha innalzato il livello di distanziamento sociale a Seul al livello 2. Il 29 novembre, il livello di distanziamento sociale in altre aree del Paese è stato portato a 1,5. A dicembre 2020 è stato portato al livello 2,5 in alcune aree metropolitane e 2 in altre aree.

Antefatti 
Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa di una nuova infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, il cui caso era stato portato all'attenzione dell'OMS il 31 dicembre 2019.

Sebbene nel tempo il tasso di mortalità del COVID-19 si sia rivelato decisamente più basso di quello dell'epidemia di SARS che aveva imperversato nel 2003, la trasmissione del virus SARS-CoV-2, alla base del COVID-19, è risultata essere molto più ampia di quella del precedente virus del 2003, ed ha portato a un numero totale di morti molto più elevato.

Cronologia

21 gennaio–18 febbraio

Il 21 gennaio, il primo caso confermato è stato identificato come una donna cinese di 35 anni. Il primo cittadino sudcoreano ad essere stato contagiato tre giorni dopo era un uomo di 55 anni che lavorava a Wuhan e tornò per un controllo con i sintomi dell'influenza. Le due segnalazioni di infezione sono state rese pubbliche il 24 gennaio.

Il 26 gennaio, un terzo caso come un uomo sudcoreano di 54 anni. Aveva usato un'auto a noleggio e aveva visitato tre ristoranti, un hotel, un negozio di alimentari e aveva incontrato la sua famiglia prima di ricoverarsi in ospedale. Tutti questi posti sono stati disinfettati.

Il 27 gennaio, un quarto caso è stato segnalato come un uomo sudcoreano di 55 anni tornato da Wuhan il 20 gennaio. Ha sperimentato per la prima volta sintomi influenzali il 21 gennaio e quattro giorni dopo ha sofferto di ulteriori complicazioni, alla fine si è consegnato. Entrambi i casi sono stati registrati nei documenti ufficiali il 27 gennaio.

Il 1º febbraio, un aggiornamento sui primi quattro pazienti ha indicato che i primi tre pazienti stavano mostrando sintomi più deboli e si stavano riprendendo bene mentre il quarto paziente stava ricevendo un trattamento dalla polmonite. Circolavano voci secondo cui il quarto paziente era deceduto, negato dalle autorità sanitarie.

Altri due casi confermati sono stati segnalati il 30 gennaio con il quinto paziente che era un uomo sudcoreano di 32 anni tornato dal suo lavoro a Wuhan il 24 gennaio. Il sesto paziente fu il primo caso in Corea del Sud che non aveva mai visitato Wuhan. L'uomo di 56 anni ha preso il virus quando ha visitato un ristorante con il terzo paziente.

Il 31 gennaio, un settimo paziente è stato segnalato come un uomo sudcoreano di 28 anni di ritorno da Wuhan il 23 gennaio. Ha sviluppato sintomi il 26 gennaio ed è stato ricoverato in ospedale il 28 gennaio. Lo stesso giorno, altri quattro pazienti sono stati ammessi alla registrazione quando l'ottava paziente, una donna sudcoreana di 62 anni, è tornata da Wuhan. Il nono paziente ha preso il virus dal quinto paziente attraverso il contatto diretto mentre il decimo e l'undicesimo paziente erano la moglie e il bambino che erano stati infettati durante la visita del sesto paziente.

Il 1º febbraio, un cittadino cinese di 49 anni che lavora in Giappone come guida turistica è stato confermato come dodicesimo paziente. Ha preso il virus mentre visitava un paziente giapponese in Giappone ed è entrato nella Corea del Sud attraverso l'aeroporto internazionale di Gimpo il 19 gennaio. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie in Corea (KCDC) hanno confermato altri tre casi il 2 febbraio, portando il totale a quindici.

Una donna, che era tornata dalla Thailandia dopo una vacanza di cinque giorni, è risultata positiva e confermata come sedicesimo caso il 4 febbraio. Altri tre casi sono stati confermati il 5 febbraio, portando il conteggio totale dei casi a 19. Il diciassettesimo e diciannovesimo paziente avevano partecipato a una conferenza a Singapore ed erano stati in contatto con un individuo infetto lì. Lo stesso giorno i Centers for Disease Control and Prevention Korea (KCDC) hanno annunciato che il secondo paziente era stato dimesso dall'ospedale dopo essere stato testato negativo in test consecutivi, diventando il primo paziente coronavirus del paese a guarire completamente.

Epidemia 19 febbraio–presente 

La diffusione della Corea del Sud di casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 è aumentata a partire dal 19 febbraio.

Il 19 febbraio il numero di casi confermati è aumentato di 20. Il 20 febbraio sono stati confermati 70 nuovi casi, per un totale di 104 casi confermati, secondo i Centers for Disease Control and Prevention Korea (KCDC). Secondo Reuters, il KCDC ha attribuito l'improvviso balzo a 70 casi legati al "Paziente n. 31", che aveva partecipato a un raduno a Daegu presso la Chiesa di Gesù Shincheonji, il Tempio del Tabernacolo della Testimonianza.

Il 20 febbraio, le strade di Daegu erano vuote in risposta allo scoppio di Shincheonji. Un residente ha descritto la reazione, affermando "È come se qualcuno avesse lanciato una bomba nel mezzo della città. Sembra un'apocalisse di zombi." La prima morte è stata segnalata in un reparto psichiatrico dell'ospedale Cheongdo Daenam nella contea di Cheongdo. Secondo il sindaco di Daegu, il numero di casi sospetti al 21 febbraio era 544 tra i 4.400 seguaci della chiesa esaminati. L'ospedale è stato sospettato come la fonte dell'attuale focolaio dopo essere stato visitato da una donna che è diventata il secondo caso fatale della Corea quel giorno. L'infezione si diffuse all'esterno attraverso una cerimonia funebre cui parteciparono i membri della chiesa.

Tutte le basi militari sudcoreane erano bloccate dopo che i test avevano confermato che tre soldati erano effettivamente positivi per il virus. Le compagnie aeree interrompono i collegamenti e gli orari culturali vengono annullati a causa dei timori di un'ulteriore diffusione. Le forze degli Stati Uniti in Corea hanno aumentato il livello di allerta da basso a moderato e hanno interrotto i viaggi non essenziali da e verso USFK Daegu. Le strutture scolastiche dell'USFK Daegu erano chiuse e al personale non essenziale è stato ordinato di rimanere a casa mentre a tutti i visitatori che vi si recavano non era permesso entrare. USFK ha annunciato che la vedova di un soldato in pensione che era a Daegu è stata diagnosticata positiva per il virus il 24 febbraio. Camp Humphreys ha messo in atto protocolli di rilevazione dei virus, compresi i controlli della temperatura e ha aumentato il livello di allarme.

Al 22 febbraio, tra 9.336 seguaci della chiesa, 1.261 hanno riportato sintomi. All'epoca, 169 casi confermati riguardavano la chiesa e altri 111 provenivano dall'ospedale di Cheongdo Daenam. 23 febbraio hanno visto altri 123 casi con 75 provenienti da Shincheonji e il 24 febbraio hanno visto 161 ulteriori casi con 129 appartenenti al gruppo religioso. Oltre 27.000 persone sono state testate per il virus con 19.127 risultati negativi.

Il 24 febbraio, 15 paesi hanno imposto restrizioni sui viaggi da e verso la Corea del Sud. È stato anche riferito che il funzionario sanitario senior che sovrintende agli sforzi della COVID-19 a Daegu è risultato positivo ed è stato anche membro di Shincheonji. Nel giro di pochi giorni, una petizione al presidente della nazione che sollecitava lo scioglimento della chiesa aveva oltre 750.000 firme. Il loro quartier generale a Gwacheon fu saccheggiato dalle forze dell'ordine e funzionari del governo dissero che tutti i 245.000 membri del gruppo religioso sarebbero stati trovati e testati.

Il 28 febbraio sono stati segnalati oltre 2.000 casi confermati.

Andamento dei contagi

Impatto 
A parte la città di Daegu e la comunità ecclesiale coinvolta, la maggior parte della Corea del Sud sta operando vicino alla normalità, anche se nove festival in programma sono stati chiusi e i rivenditori esenti da imposte stanno chiudendo. L'agenzia per la forza lavoro militare sudcoreana ha annunciato che la coscrizione dal Daegu sarà temporaneamente sospesa. Il Daegu Office of Education ha deciso di posticipare di una settimana l'inizio di ogni scuola nella regione.

Numerosi istituti di istruzione hanno temporaneamente chiuso, tra cui dozzine di asili a Daegu e diverse scuole elementari a Seul. A partire dal 18 febbraio, la maggior parte delle università della Corea del Sud aveva annunciato l'intenzione di rinviare l'inizio del semestre primaverile. Ciò ha incluso 155 università che prevedono di ritardare l'inizio del semestre di 2 settimane al 16 marzo e 22 università che prevedono di ritardare l'inizio del semestre di 1 settimana al 9 marzo. Inoltre, il 23 febbraio 2020, tutte le scuole materne, elementari, medie e superiori sono state annunciate per ritardare l'inizio del semestre dal 2 marzo al 9 marzo.

Si prevede che l'economia della Corea del Sud cresca dell'1,9%, in calo dal 2,1%. Il governo ha fornito 136,7 miliardi di won per i governi locali come supporto. Il governo ha anche organizzato l'approvvigionamento di maschere e altre attrezzature igieniche.

Secondo quanto riferito, l'agenzia di intrattenimento SM Entertainment ha donato cinquecento milioni di won per combattere la malattia.

Nell'industria K-pop, la rapida diffusione del coronavirus all'interno della Corea del Sud ha portato alla cancellazione o al rinvio di concerti e altri eventi per gruppi K-pop all'interno e all'esterno della Corea del Sud, ad esempio situazioni come la cancellazione delle restanti date dell'Asia e dell'Europa tappa dell'Ode To You dei Seventeen del 9 febbraio 2020 e cancellazione di tutte le date di Seul per il tour Map of the Soul Tour dei BTS.

Risposta del governo 
Il 22 febbraio, il governo sudcoreano si è scusato per aver chiamato il virus "Taegu Corona 19" in un rapporto ufficiale. Il termine è stato diffuso sui social media e fa sorgere preoccupazioni riguardo alla discriminazione.

Reazioni internazionali 
Il 24 febbraio, i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie hanno portato lo stato della Corea del Sud al livello 3 (evitare viaggi non essenziali a causa della diffusa trasmissione comunitaria).

Il 28 febbraio la Charles Schwab Corporation consigliò i dipendenti che avevano viaggiato in Cina e in Corea del Sud per auto-mettere in quarantena per 14 giorni. Molte aziende come Amazon.com, Google, TD Bank Group, Bank of Nova Scotia, London Stock Exchange Group e Cargill, hanno rinviato tutti i viaggi non essenziali alle aree colpite dall'epidemia.

A partire dal 2 marzo, 80 paesi e regioni limitano l'ingresso di visitatori dalla Corea del Sud.

Dati statistici 
Time e BBC hanno analizzato il motivo di molti casi confermati di coronavirus in Corea del Sud a causa della relativa "apertura" e "trasparenza" nella società coreana. Un'altra ragione per la diffusione del virus è stata attraverso il gruppo religioso Shincheonji Church. La Casa Blu ha annunciato il 28 febbraio lo stato attuale dei test sul coronavirus in tre paesi: Corea, Stati Uniti e Giappone, e analizzato statisticamente sui motivi per cui c'erano molti casi confermati di coronavirus in Corea del Sud. In altre parole, il numero di ispezioni era 26 o 120 volte superiore rispetto ad altri paesi. Il numero cumulativo di ispezioni era di circa 53.000 dalla Corea del Sud, mentre il Giappone era di circa 2.000. gli Stati Uniti, sono stati esaminati circa 440 casi. Dopo aver confermato il test, il tasso di casi confermati è stato il più alto in Giappone (9,04%), seguito da Corea (3,3%) e Stati Uniti (3,15%).

Note

Voci correlate 
Pandemia di COVID-19 del 2019-2021
Pandemia di COVID-19 del 2019-2020 nel mondo
Pandemia di COVID-19 in Corea del Nord

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Corea del Sud
Sanità in Corea del Sud